Przemysław Lewandowski (ur. 1978) – koszykarz
 Przemysław Lewandowski (ur. 1975) – wioślarz